Zodiac har flere betydninger

 Zodiac Killer – en seriemorder
 The Zodiac - et ringnavn i en periode benyttet af wrestleren Ed Leslie
 The Zodiac – en amerikansk film fra 2006
 Zodiac (film) – en amerikansk film fra 2007 instrueret af David Fincher og baseret på Robert Graysmiths bog af samme navn.
 Zodiac – et andet ord for stjernetegn
 Ford Zodiac – en bilmodel fra Ford England. Det var luksusudgaven af Ford Zephyr
 Zodiac P.I. - en mangaserie fra 2001-2002 af Natsumi Ando.
 Zodiac Watches - schweizisk urfabrikant

Se også 
 Zodiaks – sovjetisk space disco band